El príncipe Maximiliano de Baden (Baden-Baden, 10 de julio de 1867 - Constanza, 6 de noviembre de 1929) fue canciller del Imperio alemán desde el 3 de octubre de 1918 hasta el 9 de noviembre de 1918, cuando se proclamó la república. Fue primo y el heredero del gran duque Federico II de Baden, y sucesor de Federico como jefe de la Casa Gran Ducal en 1928. Estuvo casado con María Luisa de Hannover y Cumberland, princesa real de Gran Bretaña e Irlanda y duquesa de Brunswick-Luneburgo.

Vida 
Nacido en Baden-Baden, Maximiliano era miembro de la Casa de Baden, hijo del príncipe Guillermo de Baden (1829-1897), tercer hijo del gran duque Leopoldo I de Baden (1790-1852) y la princesa María Maximilianovna de Leuchtenberg, nieta de Eugenio de Beauharnais y sobrina del zar Alejandro II de Rusia. Fue llamado así en honor de su abuelo materno, Maximiliano de Beauharnais.

Max asistió al gimnasio y estudió leyes y cameralismo en la Universidad de Leipzig y después se formó como oficial del Ejército de Prusia. Tras la muerte de su tío, el gran duque Federico I de Baden, en 1907, se convirtió en el heredero del trono del Gran Ducado de su primo Federico II de Baden, quien no tuvo hijos. En 1911 Maximiliano solicitó el retiro del Ejército, que abandonó con el rango de general de división.

Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, sirvió en el Estado Mayor del XIV Cuerpo del Ejército alemán. Poco después, sin embargo, se retiró como presidente de honor de la sección de Baden de la Cruz Roja Alemana y fue un miembro destacado de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Debido a su posición liberal, entró en conflicto con las políticas del mando supremo, dominado por Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Habló abiertamente en contra de la reanudación de la guerra submarina en 1917, que provocó la declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos el 6 de abril. Por otro lado, Maximiliano al mismo tiempo mantenía una correspondencia con el autor antisemita Houston Stewart Chamberlain.

Canciller 

En vista de la derrota alemana en los últimos días de la guerra, el gabinete del canciller Georg von Hertling renunció el 30 de septiembre de 1918. Conocido por sus opiniones liberales, el príncipe fue nombrado canciller de Alemania y ministro-presidente de Prusia por el emperador Guillermo II de Alemania el 3 de octubre de 1918 con el fin de negociar un armisticio con los Aliados, que se esperaba fuera aceptado por el presidente de EE.UU., Woodrow Wilson.

Aunque Maximiliano tenía serias reservas acerca de la forma en que el Imperio alemán quería llevar a cabo las negociaciones, aceptó el cargo e incluyó en su Gobierno, por primera vez en la historia del imperio, a representantes del Partido Socialdemócrata de Alemania como secretarios de Estado —Philipp Scheidemann y Gustav Bauer—. Incluso entonces, Ludendorff abogó por un sistema parlamentario, que limitaría los derechos del káiser, principalmente ceremoniales.

Al día siguiente Maximiliano presentó oficialmente una propuesta de armisticio con el consentimiento del mando supremo del Ejército; sin embargo, el presidente estadounidense, Wilson, reaccionó con reserva. Para mejorar la posición de Alemania con los aliados, el nuevo canciller modificó a través de enmiendas la Constitución imperial que eliminaron gradualmente el sistema autoritario dejado por Otto von Bismarck.

Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno para garantizar un armisticio fueron interrumpidos por el motín de Kiel y el estallido de la revolución en Alemania a principios de noviembre. Maximiliano, gravemente enfermo de gripe española, instó a Guillermo II a abdicar. El káiser, que había huido de la revolución de Berlín a la sede de Spa, a pesar del consejo similar de Hindenburg y Wilhelm Groener de la conveniencia de abdicar solo como emperador, no como rey de Prusia. El 9 de noviembre de 1918, Maximiliano se adelantó y anunció la abdicación de todas formas, así como la renuncia del príncipe heredero Guillermo de Prusia. El mismo día, Philipp Scheidemann proclamó la república, después de lo cual el propio Maximiliano dimitió como canciller en favor del socialdemócrata Friedrich Ebert.

Vida posterior 

El príncipe Maximiliano, margrave de Baden, pasó el resto de su vida en la jubilación. Rechazó un mandato en 1919 a la República de Weimar, que le ofrecían el Partido Democrático Alemán y el político Max Weber. Junto con Kurt Hahn, estableció el internado Escuela de Salem en 1920.

En 1928, tras la muerte de Federico II de Baden, Maximiliano se convirtió en jefe de la Casa de Baden. Murió en Salem al año siguiente.

Descendencia 

Maximiliano se casó con la princesa María Luisa de Hannover, la hija mayor de los príncipes Ernesto Augusto de Hannover y Thyra de Dinamarca. La pareja tuvo dos hijos:

 María Alejandra de Baden (1 de agosto de 1902-29 de enero de 1944), se casó con Wolfgang de Hesse, Landgrave de Hesse-Kassel, hijo de Federico Carlos de Hesse-Kassel, designado rey de Finlandia y Margarita de Prusia. María Alejandra murió en un bombardeo de Fráncfort de los Aliados. Sin descendencia.
 Bertoldo de Baden (24 de febrero de 1906-27 de octubre de 1963), más tarde margrave de Baden, se casó con Teodora de Grecia y Dinamarca , hija de Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg. A través de su matrimonio con la princesa Teodora, Bertoldo era el cuñado de Felipe de Edimburgo.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Baden
Cancilleres de Alemania
Militares de Alemania del siglo XIX
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Políticos del Imperio alemán
Alumnado de la Universidad de Heidelberg
Gobernantes de Prusia
Primeros ministros de Prusia
Caballeros de primera clase de la Orden del León de Zähringen
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Príncipes de Alemania
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Casa de Zähringen
Fallecidos en Baden-Wurtemberg
Nacidos en Baden-Baden
Políticos de Alemania del siglo XX